Bíblia: vegeu Torre de Babel.
 Geografia: 
Babilim o Babilònia és el nom de la ciutat que també donà nom a l'antic estat de Babilònia. Vegeu Babilim.
Baver o Babel és un barri d'Alacant. Vegeu Polígon del Baver.
Governació de Babil, una de les divisions administratives de l'Iraq
 Política: vegeu Foro Babel
 Cinema: vegeu Babel (pel·lícula)
 Art: fou el pseudònim que Xavier Nogués utilitzà per fer caricatures a la revista Papitu